И́горь Мака́ров:
 Макаров, Игорь Александрович (род. 1985) — белорусский футболист.
 Макаров, Игорь Аркадьевич (род. 1944) — советский и российский художник-постановщик, карикатурист.
 
 Макаров, Игорь Владимирович (род. 1961) — советский и российский футболист.
 Макаров, Игорь Михайлович (1927—2013) — советский и российский специалист в области автоматизации и управления, академик РАН.
 Макаров, Игорь Сергеевич (род. 1987) — российский хоккеист.
 Макаров, Игорь Юрьевич (род. 1970) — советский и российский футболист.